Příjmení Tóth či Tóthová (též Toth/ová) je maďarské příjmení. Na území Maďarska jde o 5. nejčastější příjmení.

Etymologie 
Tóth je staromaďarské označení Slovanů (později jen Slováků). Jedno z maďarských označení Slavonska (severní části Chorvatska při maďarské hranici) je Tóthország, proto výraz Tóth může označovat také Chorvaty, avšak obvyklejší je označení Horváth.

Osobnosti 
Osobnosti s příjmením Tóth / Tóthová:

 Andrej Tóth (1890–1972)– kněz, československý meziválečný politik, poslanec NS
 Annamária Tóthová (* 1945) – maďarská atletka, běžkyně
 Árpád Tóth (1886–1928) – maďarský básník a překladatel
 Barbara Tóthová (* 1974) – rakouská novinářka česko-maďarského původu
 Bertalan Tóth (* 1975) – maďarský právník a politik
 Dávid Tóth (* 1985) – maďarský rychlostní kanoista
 Dominik Tóth (1925–2015) – slovenský biskup
 Dušan Tóth (* 1971) – slovenský fotbalista
 Gabi Tóth (* 1988) – maďarská zpěvačka
 Hajnalka Tóth (* 1988) – maďarská sportovní šermířka
 Imrich Tóth (* 1958) – slovenský fotbalista
 István Tóth (zápasník) (* 1951) – maďarský sportovec, reprezentant v řecko-římském zápase
 Ján Paulíny-Tóth (1903–1966) – slovenský právník a politik
 Jozef Tóth (* 1946) - slovenský plochodrážní závodník
 József Tóth (1951-2022) - maďarský fotbalista
 József Tóth (fotograf) (* 1940) - maďarský karikaturista, grafický designér a fotograf
 Július Tóth (* 1935) – slovenský politik, ministr financí a podnikatel
 Katarína Tóthová (* 1940) – slovenská politička HZDS, ministryně spravedlnosti a poslankyně NR SR
 Krisztián Tóth (* 1994) – maďarský zápasník–judista
 Krisztina Tóthová (* 1967) – maďarská spisovatelka
 Ladislav Tóth – více osob
 Mária Tóthová (* 1951) – československá poúnorová politička, poslankyně NS a FS
 Martin Tóth (* 1986) – slovenský fotbalista
 Matej Tóth (* 1983) – slovenský atlet, chodec
 Mikuláš Tóth (* 1988) – slovenský fotbalista
 Štefan Tóth (* 1964) – slovenský fotbalista
 Štefan Tóth (* 1938) (1938–2014) – slovenský fotbalista
 Tibor Tóth (* 1942) – slovenský fotbalista
 Tomáš Tóth (* 1984) – český basketbalista
 Viliam Pauliny-Tóth (1826–1877) – slovenský politik, spisovatel a básník
 Vojtech Tóth (* 1938) – československý sportovec, reprezentant v zápasu